Niemcy:
 Alsbach – dzielnica gminy Alsbach-Hähnlein w kraju związkowym Hesja, w powiecie Darmstadt-Dieburg
 Alsbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Scheibe-Alsbach – dzielnica Neuhaus am Rennweg

Inne:
 Alsbach – pałac
 Alsbach – zamek

Zobacz też:
 Alsbach-Hähnlein